Leupold ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Leupold (* 1959), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Dagmar Leupold (* 1955), deutsche Schriftstellerin
 Eberhard Leupold (1850–1943), sächsischer Landtagsabgeordneter
 Emil Leupold (1913–1941), deutscher Fußballspieler
 Ernst Leupold (1884–1961), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Gabriele Leupold (* 1954), deutsche Übersetzerin
 Hans Leupold († 1528), deutscher täuferischer Prediger
 Hans-Eberhard Leupold (* 1937), deutscher Kameramann 
 Harald Leupold-Löwenthal (1926–2007), Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
 Harri Leupold (1913–1997), deutscher Politiker (LDPD), MdV
 Harry Leupold (1928–2013), deutscher Szenen- und Bühnenbildner
 Herbert Leupold (1908–1942), deutscher Skilangläufer
 Horst Leupold (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Hermann Leupold (Pseudonym nach 1933 Karel Vanek, 1900–1967), deutscher Redakteur
 Jacob Leupold (1674–1727), deutscher Mechaniker und Instrumentenbauer
 Matthias Leupold (* 1959), deutscher Fotograf
 Max Leupold (1908–1991), deutscher Fußballspieler
 Richard Leupold (* 1997), deutscher Skilangläufer
 Sandra Leupold, schweizerisch-deutsche Regisseurin
 Simon Leupold (1517–1578) mecklenburgischer Staatsmann
 Theodor Leupold, deutscher Bahnradsportler
 Ulrich S. Leupold (1909–1970), deutsch-kanadischer evangelischer Theologe und Musikwissenschaftler
 Walter Leupold, deutscher Politiker (NPD)
 Wolfgang Leupold (1895–1986), Schweizer Geologe 

Leupold ist der Name folgender Unternehmen:
 Leupold GmbH & Co. KG, einem Busunternehmen aus Sachsen

Siehe auch:
 Leupolt